Fortes è un cognome di origine latina e può riferirsi a:
Agostinho Fortes Filho, calciatore brasiliano
Cristiano Zanus Fortes, cestista italiano
Marco Fortes, atleta portoghese
Susana Fortes, giornalista spagnola

Geografia
Fortes, fiume della Spagna